Civilization () — серия компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии. Игры дополнительно сочетают жанры глобальной стратегии, 4X и варгейма. Игрок управляет цивилизацией на протяжении всего исторического времени — от Древнего мира до современности. Управление включает в себя экономику, политику, военные действия, торговлю, исследование новых территорий и новых технологий, а конкурентами выступают другие цивилизации. Игры характеризуются наличием тайловой и генерируемой карты, городов с постройками, боевыми юнитами, дипломатией, деревом технологий.

Игры серии 
 Civilization ()
 Sid Meier’s CivNet () — переиздание под Windows 9x с добавлением сетевой игры.
 Civilization II ()
 Civilization II: Conflicts in Civilization (1996), первое дополнение для игры Civilization II.
 Civilization II: Fantastic Worlds (), второе дополнение для игры Civilization II.
 Civilization II: Test of Time ()
 Civilization III ()
 Civilization III: Play the World (), первое дополнение для игры Civilization III.
 Civilization III: Conquests (), второе дополнение для игры Civilization III.
 Civilization IV ()
 Civilization IV: Warlords (), первое дополнение для игры Civilization IV.
 Civilization IV: Beyond the Sword (), второе дополнение для игры Civilization IV.
 Civilization IV: Colonization (), ремейк игры Colonization 1994 года.
 Civilization Revolution (2008)
 Civilization V ()
 Civilization V: Gods & Kings (), дополнение для игры Civilization V.
 Civilization V: Brave New World (), второе дополнение для игры Civilization V.
  (), игра для сети Facebook
  ()
 Civilization: Beyond Earth (2014)
 Civilization: Beyond Earth: Rising Tide ()
 Civilization VI ()
 Civilization VI: Rise & Fall (), первое дополнение для игры Civilization VI.
 Civilization VI: Gathering Storm (), второе дополнение для игры Civilization VI.
 Civilization VI: New Frontier Pass (2020), набор годового игрового контента, выпускавшегося с мая 2020 до апреля 2021.

 Компиляции

 The Explorer (1997) — включает Civilization и Colonization
 Civilization II: Multiplayer Gold Edition (1998) — Civilization II плюс два дополнения: Conflicts in Civilization и Fantastic Worlds
 Civilization III: Gold Edition (2003) — Civilization III и дополнение Play the World
 Civilization III: Complete (2005) — Civilization III плюс два дополнения: Play the World и Conquests
 Civilization Chronicles (2006) — включает все игры серии с первой по четвёртую
 Civilization IV: Gold Edition (2007) — Civilization IV плюс дополнение Warlords
 Civilization IV: Complete (2007) — Civilization IV плюс два дополнения
 Civilization IV: The Complete Edition (2009) — Civilization IV плюс два дополнения; не имеет защиты от копирования
 Civilization V: Complete Edition (2014) — Civilization V со всеми дополнениями.
 Civilization VI Anthology (2021) — Civilization VI со всеми дополнениями.

Ссылки 
 IGN: Top 25 PC Games of All Time (страница 2 и 3)
 Цивилизация Сида Мейера — настольная игра стратегия. Описание, правила, фото.
 Официальный сайт
 The Civilization Wiki

 
Серии компьютерных игр Take-Two Interactive
Серии компьютерных игр 2K Games